Vransko (deutsch: Franz) ist ein Ort und eine Gemeinde in der Region Spodnja Štajerska (Untersteiermark) in Slowenien.

In der aus 16 Ortschaften bestehenden Gesamtgemeinde leben rund 2.593 Menschen. Der Hauptort Vransko hat 720 Einwohner und liegt auf 340 m Höhe. Das Gemeindegebiet liegt auf halber Strecke zwischen Maribor und Ljubljana.
Sehenswert ist die Karsthöhle Skadavnica. Bemerkenswert sind auch die alten Kirchen in der Gemeinde, St. Michael (1123), St. Mohor in Stopnik (1317) und St. Hieronimo (1545).

In Vransko gibt es ein Feuerwehrmuseum mit der Technik des 19. Jahrhunderts und ein Motorradmuseum, das eine Sammlung von über 150 Modellen von den Anfängen bis in die 1960er Jahre zeigt, darunter auch Puch-Maschinen und das slowenische Modell Pohorc.

Ortschaften der Gemeinde 
Brode (dt. Brodt)
Čeplje (dt. Tscheple)
Čreta (dt. Tschriett)
Jeronim (dt. Sankt Hyeronimus)
Limovce 
Ločica pri Vranskem (dt. Lotschitz bei Franz)
Prapreče (dt. Prabertsche)
Prekopa (dt. Prekop)
Selo pri Vranskem (dt. Sellen bei Franz)
Stopnik (dt. Heggenberg)
Tešova (dt. Teschau-Burgsthal)
Vologa (dt. Wollog)
Vransko (dt. Franz)
Zahomce (dt. Lahomze)
Zajasovnik (dt. Sajasounik)
Zaplanina (dt. Saplanina, auch Hinteralpe)

Weblinks 
 Webseite der Gemeinde (slowenisch)
 Touristische Seite 
 Bilder aus dem Motorrad-Museum

Einzelnachweis 

Ort in Slowenien
Ort im Einzugsgebiet Savinja
Untersteiermark